Змагання з легкої атлетики в метанні диска серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 відбулися 12 і 13 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Кваліфікація 
У фінал виходять учасники, які виконали  кваліфікаційний норматив 65.50 м (Q), або принаймні 12 спортсменів (q).

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки